Кратер Берос () — крупный ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны. Название дано в честь вавилонского историка; жреца бога Бэла в Вавилоне Беро́са (ок. 350/340 — 280/270 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Бернулли на западе; кратер Гаусс на востоке; кратер Хан на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 75 км, глубина — 4,5 км.

Вал кратера имеет полигональную форму, южная часть вала значительно разрушена, западная часть вала перекрыта множеством мелких кратеров. Высота вала над окружающей местностью составляет около 1300 м, объем кратера — около 5000 км³. Восточная и северо-западные части внутреннего склона имеют террасовидную структуру. Дно чаши кратера ровное, затопленное лавой.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны